Carrozzeria Castagna bezeichnet:

 einen ehemaligen italienischen Karosseriebaubetrieb, siehe Carrozzeria Carlo Castagna (1901–1954), sowie einen davon unabhängigen Betrieb namens Castagna Milano (ab 1994)
 einen ehemaligen italienischen Karosseriebaubetrieb, siehe Carrozzeria Emilio Castagna